Jméno a příjmení Jiří Šedivý nesli nebo nesou:
 
 Jiří Šedivý (generál) (* 1953) – armádní generál, bývalý náčelník Generálního štábu AČR
 Jiří Šedivý (politik) (* 1963) – politik, v letech 2006 - 2007 ministr obrany Česka, bývalý náměstek generálního tajemníka NATO, syn Jaroslava Šedivého

související články
 Šedivý